Глинянский тракт — это начальная ветка одной из главных дорог, которая отходила из города Львова в восточном направлении. От Глинянской башни во Львове, Глинянский тракт вёл на Глиняны, далее на Золочев, Зборов, Козлов (ныне пос городского типа Козовского района Тернопольской области), Тернополь. Глинянский тракт начинал магистральные пути, ведущие из Львова в Киев, Каменец-Подольский и Яссы (ныне город в Румынии), а также на татарскую дорогу — в Кафу.

Литература 
 
 Lewicki S. Targi lwowskie od XVI—XIX wieku. Lwów, 1921
 Кривонос В. П. Львівсько-левантійська торгівля наприкінці XV — в середині XVII ст. «УІЖ», 1995, № 1
 Привілеї міста Львова (XIV—XVIII ст.), т. 1. Львів, 1998.

История Львовской области
История Тернопольской области